Het Avondcircus is een radioprogramma op SLAM! gepresenteerd door Daniël Lippens, sidekick Erik-Jan Rosendahl en producer Julia Maan.

Het avondprogramma wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. De eerste uitzending vond plaats op 4 januari 2021. Het programma is de opvolger van het soortgelijke radioprogramma Club Ondersteboven, dat tot en met eind 2020 op hetzelfde tijdstip werd uitgezonden.

Radioprogramma van SLAM!
RadioCorp